Грамота на права и выгоды городам Российской империи, известная также под названием Жалованная грамота городам 1785 г., — законодательный акт, изданный Екатериной II 21 апреля 1785 г. и регламентирующий правовой статус «городских обывателей».

Грамота определила новые выборные городские учреждения, несколько расширив круг избирателей. Горожане были поделены на шесть разрядов по имущественным и социальным признакам:
 «настоящие городские обыватели» — владельцы недвижимости из дворян, чиновников, духовенства;
 купцы трёх гильдий;
 ремесленники, записанные в цехи;
 иностранцы и иногородние;
 именитые граждане;
 посадские люди — все прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или рукоделием.
Сведения о горожанах заносились в городовую обывательскую книгу.
Фактически Жалованная грамота городам зафиксировала два сословия — купечество и мещанство. Эти разряды получили основы самоуправления, в известном смысле аналогичные основам Жалованной грамоты дворянству 1785 г. В соответствии с Грамотой в городах раз в три года созывалось собрание «градского общества», в которое входили лишь наиболее состоятельные горожане. Постоянно действующим городским органом была «общая градская дума», состоящая из городского головы и шести гласных. Судебными выборными учреждениями в городах являлись городовые магистраты — органы сословного городского самоуправления, отдельно избирались суды для дворян и для городского населения.

«Жалованная грамота городам» была опубликована одновременно с «Жалованной грамотой дворянству» в апреле 1785 г. Она состояла из манифеста, шестнадцати разделов и 178 статей.
 
Жалованная грамота городам завершила устройство так называемого городского общества. Это общество составлялось из обывателей, принадлежащих к податным сословиям, то есть к купцам, мещанам и ремесленникам. Грамота закрепляла единый сословный статус всего населения городов независимо от профессиональных занятий и родов деятельности.

Положения, введенные Жалованной грамотой городам, действовали до принятия Городового положения 1870 г.

Примечания

Литература 
 Жалованные грамоты городам и дворянству

Ссылки 
 Грамота на права и выгоды городам Российской империи. 21.04.1785. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».
 Грамота на права и выгоды городам Российской империи 21 апреля 1785 г.

История XVIII века
Екатерина II
Появились в 1785 году в России
Источники права в Российской империи
Местное самоуправление в Российской империи
Высочайшие акты